Xarxa privada virtual (en anglès, Virtual Private Network). És una tecnologia que permet estendre la xarxa local sobre una xarxa pública.
 Valor present net. És un procediment financer que permet calcular el valor actual/present d'un determinat nombre de fluxos de caixa futurs.
 Valor predictiu negatiu. És una prova estadística de diagnòstic.